Кайсер (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Кайсер, Асад (род. 1969) — государственный и политический деятель Пакистана.
 Кайсер, Джеймс Керн (1905—1985) — американский музыкант, руководитель популярного джаз-оркестра 1930-х и 1940-х годов.
 Кайсер, Курт (1951—2017) — канадский минералог и геохимик.
 Кайсер, Фриц Юхан (1908—1983) — шведский шахматист.

Составные фамилии 
 Бас-Кайсер, Кристина (род. 1938) — нидерландская конькобежка, Олимпийская чемпионка 1972 года, двукратная чемпионка мира в многоборье.